Авуэ, редко авуе́ () — во Франции до 2012 года член присяжной адвокатуры, поверенный (стряпчий, ходатай по делам), занимавшийся составлением судебных бумаг и предварительной частью гражданского процесса в апелляционных судах.

Подобно адвокатам, составляли при судах и под их надзором, особую корпорацию. Для управления делами корпорация избирала совет, именуемый «Chambre des Avoués».
Профессия авуэ была ниже адвокатской; авуэ не мог защищать дело (пледировать) перед судом, кроме самых крайних случаев — отсутствия адвокатов.

Согласно закону от 25 января 2011, реформировавшему систему представителей перед французским апелляционным судом, должность упразднена с 1 января 2012 года.

Соответствия 
Соответствовали английским  — поверенным по делам при судах общего права в Англии, подготовлявшим дела к слушанию, но не выступавшим публично пред судом.

Частично соответствовали российским ходатаям по делам, отличаясь тем, что:
 от авуэ требовалось юридическое образование;
 вступление в это звание одобрялось корпоративным советом (Chambre Nationale des Avoués).

Вступление в должность 
От авуэ требовалось следующее:
 диплом на степень бакалавра юридических наук;
 5-летняя работа в конторе авуэ;
 одобрение корпоративным советом.

См. также 
 Стряпчий
 Присяжный поверенный

Примечания

Литература 
 Авуэ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Ссылки 
 
 Официальный сайт корпоративного совета

Юридические должности и профессии
Адвокатура Франции
История права Франции